Клубный чемпионат мира по футболу 2020 — футбольный турнир, который прошёл с 4 по 11 февраля 2021 года в Катаре. Он стал  Клубного чемпионата мира по футболу (турнира, организуемого ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны). Победителем турнира стала мюнхенская «Бавария».

В середине марта 2019 года было опубликовано, что совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года — об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА в Майами сообщил президент организации Джанни Инфантино. В частности, было заявлено, что с 2021 года турнир будет расширен до 24 команд, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Африканскую конфедерацию футбола (КАФ) и Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), ещё одна — Конфедерацию футбола Океании (ОФК). Он должен был проводиться раз в четыре года, как ранее Кубок конфедераций, полностью его сменив. Однако, в конце 2020 года было официально объявлено, что привычный формат для предстоящего турнира не будет изменён.

Изначально он должен был пройти в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса не все конфедерации успели завершить свои клубные континентальные соревнования. Поэтому 17 ноября ФИФА объявила о переносе сроков проведения турнира на начало февраля 2021 года.

Страна проведения 
Турнир в 2020-м году принял Катар, как и предыдущий турнир 2019 года.

Участники 

Примечания

Составы команд 

Каждая команда должна была включить в итоговую заявку 23 игроков (три из которых должны были быть вратарями) и огласить список к крайнему сроку, назначенному ФИФА.

Матчи 

Примечания

Четвертьфиналы

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 

2020 год в футболе
2020
Спорт в Катаре в 2020 году
Декабрь 2020 года
Чемпионаты мира в 2020 году